Ла Пиједра има више значења:

 Ла Пиједра (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пиједра (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пиједра (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пиједра (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пиједра (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пиједра (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пиједра (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пиједра (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједра (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пиједра (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пиједра, Рестауранте (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пиједра (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пиједра (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пиједра (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пиједра (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пиједра (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пиједра (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пиједра (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пиједра (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиједра (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиједра (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Пиједра (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пиједра (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пиједра (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пиједра (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пиједра (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пиједра (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пиједра (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пиједра, Исраел Тревињо (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пиједра (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пиједра (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пиједра (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пиједра (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пиједра (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пиједра (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Пиједра (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пиједра (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пиједра (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пиједра (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пиједра (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пиједра (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пиједра (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пиједра (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пиједра (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пиједра (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пиједра (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пиједра (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра, Хосе Луис Дијаз Баутиста (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Оризаба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра, Делфино Тадео (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједра (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику